Хесус има више значења:

 Хесус (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хесус (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хесус (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хесус (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хесус (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хесус (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хесус (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хесус, Ранчо Хесус (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хесус, Марија и Хосе (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хесус (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Хесус (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику